Eddy Bakker (1932) - 2005, Nederlands voormalig voetballer bij GVAV.
Eddy Bakker (1954) - Nederlands voormalig voetballer bij Go Ahead Eagles, FC Groningen en SC Heerenveen.